Silvia se poate referi la:

 Prenume feminin
 Silvia, prenume femenin

 Muzică
 1915 Silvia (operetă) de  Emmerich Kálmán

 Film
 1927 Silvia (film din 1927) (Csárdáskirálynö), regia Hanns Schwarz
 1934 Silvia (film din 1934) (Die Czardasfürstin), regia Georg Jacoby
 1971 Silvia (film din 1971), film muzical de Miklós Szinetár

 Familie de păsări
Silviile (Sylviidae) o familie de păsări cântătoare